Молер (, , , , ) — многозначный термин.

Топоним 
 Молер — коммуна во Франции в регионе Юг — Пиренеи; департамент — Верхние Пиренеи.

Фамилия 
 Молер, Армин (1920―2003) ― швейцарский и немецкий публицист и философ.
  (род. 1995) — американский волейболист.
  (род. 1939) — немецкая актриса театра и телевидения.
 Молер, Йогги (1590—1653) — швейцарский мельник, трактирщик и крестьянский лидер.
  (1883—1943) — немецкий церковный историк.
 Моулер (Молер), Клив (род. 1939) — американский математик и программист, специализирующийся на численном анализе.
  (род. 1987) — швейцарский спортсмен; игрок в настольный теннис.
  (1908—1982) — немецкий музыкант и композитор.
 Петар Николаевич Молер (1775—1816) — сербский революционер и политик; первый премьер-министр Княжества Сербия.

См. также